Шахта Франца Йосифа  – арт-об'єкт у місті Бориславі, що складається з муралу, каменів з гірських порід та фігури Франца Йосифа на нафтовому "журвалику" під назвою "Петрович". Функціонує як художній об'єкт присвячений 140-річчю приїзду Франца Йосифа до Борислава на відкриття однойменної озокеритової шахти. Використовується як селфі-локація.

Джерела